Dit is een sorteerbare lijst van de langste rivieren in Bulgarije.

 
Bulgarije
Rivieren